Das Wort Victorius bezeichnet:

 einen Grafen der Auvergne, siehe Victorius
 eine deutsche Power-Metal-Band, siehe Victorius (Band)